Бодіні () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
Лучано Бодіні (,  12 лютого 1954, Лено) — італійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Ренато Бодіні (італ. Renato Bodini, 6 жовтня 1909, Кремона — 23 серпня 1974, Рим) — італійський футболіст.